Международный союз кукольных театров (, UNIMA) — международная ассоциация деятелей кукольных театров, некоммерческая организация, аффилированная структура ЮНЕСКО и член . Был основан в 1929 году в Праге, в 1981 году по инициативе генерального секретаря Жака Феликса штаб-квартира была перенесена в Шарлевиль-Мезьер.

Национальные центры 
Существует сеть национальных центров UNIMA, которая включает в себя 101 центр:
 UNIMA Afghanistan (representative)
 UNIMA Algeria
 UNIMA Argentina
 UNIMA Armenia
 UNIMA Australia
 UNIMA Austria – UNIMA Zentrum Österreich
 UNIMA Azerbaijan
 UNIMA Belarus
 UNIMA Belgium
 UNIMA Benign
 UNIMA Bolivia (representative)
 UNIMA Bosnia-Herzegovina
 UNIMA Brazil – A.B.T.B.
 UNIMA Bulgarie – AKT
 UNIMA Burkina Faso
 UNIMA Cambodia (representative)
 UNIMA Cameroon
 UNIMA Canada
 UNIMA Chile
 UNIMA China
 UNIMA Colombia
 UNIMA Costa Rica
 UNIMA Croatia – Hrvatski Centar UNIMA
 UNIMA Cuba – Centro Cubano de la UNIMA
 UNIMA Cyprus (representative)
 UNIMA Czech Republic
 UNIMA Denmark
 UNIMA Dominican Republic (representative)
 UNIMA Ecuador
 UNIMA Egypt
 UNIMA Emirats Arabes Unis (representative)
 UNIMA Estonia – UNIMA Eesti Keskus
 UNIMA Finland – Suomen UNIMA
 UNIMA France – THEMAA
 UNIMA General Secretariat
 UNIMA Georgia
 UNIMA Germany – UNIMA Zentrum Bundesrepublik Deutschland e.V.
 UNIMA Greece – UNIMA Hellas
 UNIMA Guinea (representative)
 UNIMA Hungary – UNIMA Magyar Központ
 UNIMA Iceland
 UNIMA India
 UNIMA Indonesia
 UNIMA Iran – Mobarak UNIMA
 UNIMA Iraq (representative)
 UNIMA Ireland
 UNIMA Israël (representative)
 UNIMA Italy
 UNIMA Ivory Coast
 UNIMA Japan – Nihon UNIMA
 UNIMA Jordan (representative)
 UNIMA Kazakhstan (representative)
 UNIMA Kenya
 UNIMA Latvia
 UNIMA Lebanon (representative)
 UNIMA Lithuania – UNIMA Lietuva
 UNIMA Malaysia
 UNIMA Mali
 UNIMA Mexico
 UNIMA Moldova
 UNIMA Morocco (representative)
 UNIMA Netherlands – UNIMA Nederland – N.V.P
 UNIMA New Zealand (representative)
 UNIMA Nicaragua (representative)
 UNIMA Niger
 UNIMA Norway – UNIMA Norge
 UNIMA Pakistan
 UNIMA Palestine (representative)
 UNIMA Peru
 UNIMA Philippines
 UNIMA Poland – Polski Osrodek Lalkarski – Polunima
 UNIMA Portugal
 UNIMA Qatar (representative)
 UNIMA Romania
 UNIMA Russia
 UNIMA Saudi Arabia (representative)
 UNIMA Senegal
 UNIMA Serbia – UNIMA Centar Srbije
 UNIMA Singapore
 UNIMA Slovakia
 UNIMA Slovenia
 UNIMA South Africa – Puppetry South Africa
 UNIMA South Korea
 UNIMA Spain – UNIMA Federación España
 UNIMA Sri Lanka
 UNIMA Sudan (representative)
 UNIMA Sultanate of Oman (representative)
 UNIMA Sweden – UNIMA Sverige
 UNIMA Switzerland
 UNIMA Syria (representative)
 UNIMA Thailand (representative)
 UNIMA Togo – Union des Marionnettistes du Togo
 UNIMA Tunisia (representative)
 UNIMA Turkey – UNIMA Turkiye
 UNIMA Ukraine
 UNIMA United Kingdom – British UNIMA
 UNIMA United States of America
 UNIMA Uruguay
 UNIMA Venezuela
 UNIMA Vietnam
 UNIMA Yemen (representative)

Всемирные конгрессы UNIMA 
 1929:  Прага (Президентом избран Йиндржих Веселы)
 1929:  Париж
 1930:  Льеж
 1933:  Любляна (Президентом избран Йосеф Скупа, генеральным секретарём — Ян Малик)
 1957:  Прага (Президентом избран Макс Жакоб)
 1958:  Бухарест
 1960:  Бохум — Брауншвейг
 1962:  Варшава
 1966:  Мюнхен
 1969:  Прага (Президентом избран Ян Буссель)
 1972:  Шарлевиль-Мезьер (Генеральным секретарём избран Генрик Юрковский)
 1976:  Москва (Президентом избран С. В. Образцов)
 1980:  Вашингтон (округ Колумбия) (Генеральным секретарём избран Жак Феликс)
 1984:  Дрезден (Президентом избран Генрик Юрковский)
 1988:  Нагоя
 1992:  Любляна (Президентом избран Ширпа Шивори-Асп)
 1996:  Будапешт
 2000:  Магдебург (Президентом избрана Маргарета Никулеску)
 2004:  Риека (Президентом избран Массимо Шустер, генеральным секретарём — Мигель Аррехе)
 2008:  Перт (Президентом избран Дади Пудамджи, генеральным секретарём — Жак Трюдо)
 2012:  Чэнду
 2016:  Толоса

См. также 
 Кукольный театр
 Международный день театра кукол

Примечания

Ссылки 
 
 

Международный союз кукольных театров